Pereyra steht für:

 Pereyra (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 C/1963 R1 (Pereyra), langperiodischer Komet

Pereyra ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Julio Pereyra (1922–2020), uruguayischer Politiker
 Darío Pereyra (* 1956), uruguayischer Fußballspieler und Trainer
 Diana Real Pereyra (* 1995), mexikanische Schachspielerin
 Eduardo Pereyra (1900–1973), argentinischer Pianist und Komponist
 Eduardo Pereyra (* 1954), uruguayischer Fußballspieler, siehe Eduardo Pereira
 Federico Pereyra (* 1988), argentinischer Volleyballspieler
 Fernanda Pereyra (* 1991), argentinische Volleyballspielerin 
 Guillermo Ariel Pereyra (* 1980), argentinischer Fußballspieler

 Luis Pereyra (* 1965), argentinischer Tänzer und Choreograf
 Mauricio Pereyra (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Nicolás Pereyra (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Orestes Pereyra (1861–1915), mexikanischer Revolutionär
 Roberto Pereyra (* 1991), argentinischer Fußballspieler
 Sergio Martínez Pereyra (* 1977), uruguayischer Fußballspieler
 Virgílio Pereyra (Radsportler) (* 1928), uruguayischer Radrennfahrer 
 Zenón M. Pereyra, chilenischer Astronom

Siehe auch:
 Pereira
 Perera